Guaca ou Guacá peut désigner :

 Guaca, localité en Colombie ;
 Guacá, corregimiento situé dans le district de David, province de Chiriquí, au Panama.